Église San Donato de Polverosa à Florence
 Église San Donato (Gênes)

Voir aussi
 Cathédrale San Donato (Arezzo)